Sarbinowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sarbinowo, un village dans la powiat de Gostyń
 Sarbinowo, un village dans la powiat de Poznań

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sarbinowo, un village

dans la voïvodie de Lubusz
 Sarbinowo, un village

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Sarbinowo, un village dans la powiat de Koszalin
 Sarbinowo, un village dans la gmina de Dębno, célèbre pour avoir été le théâtre de la bataille de Zorndorf le  où Frédéric le Grand battit le général russe William Fermor.